

Chimica 
 R31 – una delle Frasi R delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche
 R-31 – sigla del clorofluorometano

Trasporti 
 R31 – tangenziale di Ostenda (Belgio)
 R31 – strada regionale Kimberley – confine con la Namibia (Sudafrica)

Altro 
 R31 – dirigibile britannico
 R-31 – missile SLBM sovietico